IQ and Global Inequality (česky: IQ a globální nerovnost) je kniha vydaná v roce 2006, jejímiž autory jsou Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen. IQ and Global Inequality je volné pokračování jejich knihy z roku 2002 – IQ and the Wealth of Nations (IQ a bohatství národů) a zahrnuje rozšíření argumentu, že rozdíly v ekonomickém vývoji jednotlivých států jsou z větší části způsobeny rozdíly v inteligenci národů (vypočítané na základě výzkumů a IQ testů v jednotlivých zemích); kniha obsahuje také odpověď na kritiku předchozí knihy.

Na rozdíl od IQ and the Wealth of Nations byl tento titul vydán nakladatelstvím Washington Summit Publishers, které se specializuje na vydávání knih, které jiní vydavatelé odmítli vydat kvůli manipulaci s fakty a šíření extremistických, zejména rasistických názorů.

Index QHC 
Index QHC (Quality of human conditions – kvalita životních podmínek) jednotlivých zemí byl pro účely této knihy vypočítán z těchto zdrojů:
 Parita kupní síly – hrubý domácí příjem (PPP-GNI) na hlavu (2002)
 Gramotnost (2002)
 Úroveň terciární školní docházky
 Střední délka života (2002)
 Úroveň demokratizace (2002) (Index demokratizace Tatu Vanhanena)

Existuje ještě mnoho jiných indexů měřících globální nerovnost, z nichž nejvýznamnější jsou HDI a Gini. Všechny tyto indexy silně korelují s indexem QHC a podle knihy také s národním IQ.

Přijetí 
Výzkum Lynna a Vanhanena týkající se souvislosti IQ a ekonomického vývoje si získal akademický ohlas vědců z několika oblastí, některé komentáře jsou souhlasné, jiné odmítavé. Studie byla oceněna především odborníky, kteří se kloní k názoru, že rozdíly v IQ jsou dány geneticky. Metodologie studie je kritizována zejména za selektivní nakládání s udají, studie ignorovala výsledky které nepodporovaly její závěry, které jsou založeny na malých náhodných vzorcích dat.

Studie Jelte M. Wichertse a kolektivu shrnuje:

Národní hodnoty IQ a QHC

Reference 

Knihy z roku 2006
Rasa a inteligence
Inteligence